Kłosiński oder Klosinski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Kłosiński (1892–1974), polnischer Künstler
 Edward Kłosiński (1943–2008), polnischer Kameramann
 Gunther Klosinski (* 1945), deutscher Psychiater und Künstler
 Janusz Kłosiński (1920–2017), polnischer Schauspieler und Regisseur
 Krzysztof Kłosiński (* 1951), polnischer Literaturhistoriker, Literaturkritiker und Übersetzer
 Wolfgang Klosinski, heute Wolfgang Rossi, deutscher Moderator und Redakteur